Стирол або стирен — ароматична органічна вуглеводнева сполука.
 Стирол — компанія хімічної промисловості, розташована в місті Горлівка Донецької області.
 Стирол — український волейбольний клуб із Горлівки.